Рим-Син:

 Рим-Син — царь Ларсы, царь Шумера и Аккада, правил приблизительно в 1823 — 1763 годах до н. э.
 Рим-Син II — царь Ларсы, правил приблизительно в 1741 — 1737 годах до н. э.